Juan Sánchez puede hacer referencia a:

 Juan Sánchez, (1209-1253), abad del monasterio de San Millán de la Cogolla;
 Juan Sánchez de Sevilla, judeoconverso castellano (siglo XIV);
 Juan Sánchez, pintor español activo entre 1440-1470;
 Juan Sánchez de Castro, documentado en 1478, pintor español;
 Juan Sánchez de San Román, documentado en 1480, pintor español;
 Juan Sánchez Cotán (1560-1672), pintor español;
 Juan Sánchez de Mirueña (siglo XVII), maestro herrador español;
 Juan Sánchez Barba (1602-1673), escultor español;
 Juan Sánchez Ramírez (1762-1811), militar y político dominicano;
 Juan Sánchez-Navarro, (1913-2006), empresario mexicano;
 Juan Sánchez-Tejerina Serrano (1918-1990), abogado y poeta español;
 Juan Sánchez Peláez (1922-2003), poeta venezolano;
 Juan Sánchez Moreno (1972), futbolista español;
 Juan Sánchez Miño (1990), futbolista argentino;
 Juan Sánchez, futbolista argentino de principios del siglo XX.
 Juan Sánchez, practicante de taekwondo español.
 Juan Fernando Sánchez, actor colombiano.
 Juan F. Sánchez, periodista y escritor hondureño.